Losuwatka (ukrainisch ; russisch /) steht für:

 Losuwatka (Mertwowod), Nebenfluss de Mertwowod in der Ukraine
 Losuwatka (Saksahan), Nebenfluss der Saksahan in der Oblast Dnipropetrowsk, Ukraine
 Losuwatka (Asowsches Meer), Küstenfluss zum Asowschen Meer in der Oblast Saporischschja, Ukraine

Dörfer in der Ukraine:
 Losuwatka (Krynytschky), Dorf im Rajon Krynytschky, Oblast Dnipropetrowsk
 Losuwatka (Krywyj Rih), Dorf im Rajon Krywyj Rih, Oblast Dnipropetrowsk
 Losuwatka (Pjatychatky), Dorf im Rajon Pjatychatky, Oblast Dnipropetrowsk
 Losuwatka (Synelnykowe), Dorf im Rajon Synelnykowe, Oblast Dnipropetrowsk
 Losuwatka (Zarytschanka), Dorf im Rajon Zarytschanka, Oblast Dnipropetrowsk

 Losuwatka (Oleksandrija), Dorf im Rajon Oleksandrija, Oblast Kirowohrad
 Losuwatka (Kropywnyzkyj), Dorf im Rajon Kropywnyzkyj, Oblast Kirowohrad
 Losuwatka (Kompanijiwka), Dorf im Rajon Kompanijiwka Oblast Kirowohrad
 Losuwatka (Mala Wyska), Dorf im Rajon Mala Wyska, Oblast Kirowohrad
 Losuwatka (Nowoarchanhelsk), Dorf im Rajon Nowoarchanhelsk, Oblast Kirowohrad
 Losuwatka (Nowoukrajinka), Dorf im Rajon Nowoukrajinka, Oblast Kirowohrad
 Losuwatka (Onufrijiwka), Dorf im Rajon Onufrijiwka, Oblast Kirowohrad

 Losuwatka (Starobilsk), Dorf im Rajon Starobilsk, Oblast Luhansk

 Losuwatka (Perwomajsk), Dorf im Rajon Perwomajsk, Oblast Mykolajiw

 Losuwatka (Tschutowe), Dorf im Rajon Tschutowe, Oblast Poltawa

 Losuwatka (Berdjansk), Dorf im Rajon Berdjansk, Oblast Saporischschja

 Losuwatka (Schpola), Dorf im Rajon Schpola, Oblast Tscherkassy